La seconda edizione del torneo è stata interrotta a causa della pandemia di COVID-19, pertanto non c'è nessun detentore del titolo.I vincitori del Nur-Sultan Challenger sono Denys Molčanov / Oleksandr Nedovjesov che hanno battuto in finale Nathan Pasha / Max Schnur con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Denys Molčanov /  Oleksandr Nedovjesov (Vincitori)
  Nathan Pasha /  Max Schnur (finalisti)

  Julian Lenz /  Roberto Quiroz (semifinale)
  Peter Polansky /  Brayden Schnur (quarti di finale)

Wildcard 

  Sagadat Ayap /  Danil Ozernoy (primo turno)
  Timofey Skatov /  Dostanbek Tashbulatov (primo turno)

  Yan Bondarevskiy /  Dominik Palan (primo turno)

Alternate 

  Bogdan Bobbrov /  Alexey Zakharov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nur-Sultan Challenger I 2021